Хортово — название населённых пунктов:

 Хортово — деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии. (Пальминский сельсовет)
 Хортово — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. (Жадрицкая волость)